Doblougova cena je literární cena udělovaná švédskou akademií. Cena je určena autorům švédské a norské fikce a za literárně historický výzkum. Peněžní výhra činí 2 × 200 000 švédských korun.

V roce 1944 odkázal filantrop Birger Dobloug svůj majetek švédské akademii jako fond pro cenu.

Výherci

Reference

Externí odkazy 
 

Švédské literární ceny
Ocenění založená roku 1951